Комары́:
 Комары () — семейство двукрылых насекомых.
 Комары (дворянский род) — белорусский дворянский род.

Топонимы 
Белоруссия
 Комары — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Комары — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Комары — деревня в Осиповичском сельсовете Вилейского района Минской области.
 Комары — деревня в Кривосельском сельсовете Вилейского района Минской области.

Россия
 Комары — посёлок в Красногорском районе Брянской области.
 Комары — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Комары — деревня в Никольском сельском поселении Яранского района Кировской области.
 Комары — деревня в Салобелякском сельском поселении Яранского района Кировской области.
 Комары — деревня в Кадыйском районе Костромской области.
 Комары — деревня в Ветлужском районе Нижегородской области.
 Комары — деревня в Верещагинском районе Пермского края.
 Комары — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Комары — деревня в Бельском районе Тверской области.
 Комары — деревня в Дебёсском районе Удмуртии.

См. также 
 Комар (значения)
 Комаров
 Комарова
 Комаровка
 Комарово
 Комаровский